Himle steht für:
 Himle (Varberg), ein Ort in der Gemeinde Varberg in Schweden

Himle ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Himle (1924–2008), norwegischer Politiker (Arbeiderpartiet) und Ministerialbeamter
 Thorstein Himle (1857–1927), norwegisch-amerikanischer Missionar